Аслан Гусейнов: Гусейнов, Аслан Агагусейн оглы (1916—1991) — советский государственный деятель, первый секретарь Нахичеванского обкома КП Азербайджана (1970—1975).
 Гусейнов, Аслан Сананович (род. 1975) — российский певец.